Il singolare del torneo di tennis Adelaide Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Mark Petchey che ha battuto in finale Peter Tramacchi 6-3, 6-2.

Teste di serie

 Jamie Morgan (primo turno)
 Mark Petchey (Campione)
 Leander Paes (secondo turno)
 Arne Thoms (primo turno)

 Andrew Foster (primo turno)
 Sándor Noszály (primo turno)
 Lan Bale (primo turno)
 Michael Tebbutt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adelaide Challenger 1993